

Musique 
 Unlocked, album de Verbs sorti en 2003 ;
 Unlocked, album de Meisa Kuroki sorti en 2012 ;
 Unlocked, album d'Alexandra Stan sorti en 2014 ;

Cinéma 
 Unlocked, titre original de Conspiracy, film britannique de Michael Apted, sorti en 2017 ;

 Unlocked, court métrage américain de Daryl Wein, sorti en 2006 ;
 Unlocked, court métrage canadien de Mat Rich, sorti en 2017 ;

 , film sud-coréen de Kim Tae-joon, sorti en 2023 sur .